Pálcika a fotoreceptorok egyike
 Pálcika, evőpálcika